I Bhutto sono una dinastia di politici pakistani.
Zulfiqar Ali Bhutto, presidente (1971-1973) e primo ministro (1973-1977)
Benazir Bhutto, figlia del precedente, due volte primo ministro (1988-1990 e 1993-1996)
Bilawal Bhutto (Zardari), figlio della precedente, presidente del Partito Popolare Pakistano.
Bhutto – film documentario del 2010 diretto da Duane Baughman e Johnny O'Hara
 Bhutto – extended play di Muslimgauze del 1991

Pagine correlate 
 Butto